Beyla (plaats) - plaats in Guinee, hoofdplaats van onderstaande prefectuur
 Beyla (prefectuur) - prefectuur in Guinee
 Beyla (mythologie) - personage in de Noordse mythologie